L'Association mondiale de l'éducation économique ou Global Association of Economics Education (GAEE) est une organisation internationale à but non lucratif  pour la jeunesse et une ONG communautaire crée en 2017 qui se concentre sur l'autonomisation de l'économie et de l éducation financière. et l'éducation entre les entrepreneurs pour les collégiens et lycéens du monde entier.

L'histoire 
L association globale de l éducation économique a été créée à l'origine sous le nom d' Initiative d'économie indochinoise (IEEI) en 2017. Après deux ans de l expansion dans huit pays, IEEI a été incorporé au Commonwealth du Massachusetts sous le nom de Global Association of Economics Education  et a été reconnu organisation à but non lucratif 501 (c) (3) par l’US Internal Revenue Service. GAEE est répertorié dans la base de données RePec (Research Papers in Economics) de la Federal Reserve Bank des départements d'économie, instituts et centres de recherche dans le monde. Il est aussi reconnu comme un partenaire des organisations de la société civile du programme UNPP des Nations unies.

Le programme 
À l'été 2019, le GAEE a lancé le projet de la route de la soie dans le but de s'étendre à 18 pays d'ici 2021. Dans le cadre du mois de l'Asie du Sud-Est dans le cadre du projet route de la soie, le GAEE a organisé l'atelier "L' éducation à l'ère d'industrie 4.0" avec la coopération de l'AIESEC et l'Union des Associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA).  

Au cours des premiers mois de la pandémie de COVID-19, le GAEE s'est associé au consortium de philosophie, de politique et d'économie de l'Université d'Oxford pour organiser webinaire avec d'éminents économistes tels que Tim Harford et Rupal Bhansali.  

En août 2020, Le Quotidien d'Asie orientale a qualifié le concours économique organisé par le GAEE de "premier concours de cas de l'industrie du sport électronique [en Corée]". Le concours est coorganisé par ROX Gaming et sponsorisé par Corsair et Newzoo. Le GAEE a également collaboré avec l' Université de Chicago et des experts de la Banque mondiale et de l'Université de gestion de Singapour pour organiser un concours économique combinant les technologies de l'information pour les étudiants en Corée. 

En septembre 2020, la Royal Society of Arts a rendu compte de la campagne #GAEEforAsia. Dr Shailu Singh, professeur d'économie à Université de Delhi, cette campagne a suscité l'intérêt de plus de 30 universités en Inde ainsi que du Conseil national de la recherche et de la formation pédagogiques du gouvernement indien. Le Département des affaires économiques et sociales a également reconnu cette campagne d'Objectif de développement durable n° 36897. 

En octobre 2020, selon Big News Network, le GAEE s'est associé au Forum démocratique de la jeunesse de Corée et au Ministère de l'Unification de la Corée du Sud pour organiser un concours d'écriture économique sur l'ouverture de l'économie de la Corée du Nord. 

En mai 2021, selon Le Forum Braintree de USA Today, GAEE a organisé un programme de développement de politiques publiques pour les étudiants des pays en développement et des communautés défavorisées. Le programme est suivi par de nombreux experts de premier plan tels que l'ancien secrétaire d'État assistant des États-Unis Richard Boucher, le président de la Trinity School de l'Université d'Oxford Sir Ivor Roberts, ainsi que des professeurs d'universités telles que Princeton et Oxford. Selon la Royal Society of Arts, le programme a également été décrit par Sir Ivor Roberts comme « un intellectuel révolutionnaire et carrément intellectuel ».

Prix 
 Sceau de transparence de GuideStar 2019 "Statut d'argent" 
Inc. a reconnu le GAEE parmi les 5000 organisations à la croissance la plus rapide aux États-Unis (Inc. 5000) .
L'Association économique internationale (WEA) a reconnu le GAEE comme une organisation internationale d'étudiants « œuvrant pour l'innovation en matière d'éducation économique » .
YellowPage classe GAEE 5e parmi les meilleures organisations à but non lucratif à Boston .

Références

Liens externes 
  
 Base de données d'organisation de GAEE chez OpenCorporates

 
Association ou organisme lié à l'éducation
Association ou organisme lié à l'économie
Mouvement de jeunesse
Organisation non gouvernementale
Page sans coordonnées Wikidata